Ali Mansour est le nom de plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Ali Mansour ou Ali Mansur (1890-1974), Premier ministre d'Iran ;
 Ali Mansour (1944- ), réalisateur tunisien.